

Patronyme 

 Andrew Delisle Sr. (1933-2019), chef mohawk canadien ;
 Claude Delisle (1644-1720), géographe français ;
 Cyriaque Delisle (19?-?), militaire et activiste québécois ; 
 Esther Delisle (1954-), politologue et historienne québécoise ;
 Fernand Delisle (1836-1911), médecin et anthropologue français ;
 Guillaume Delisle (1675-1726), géographe français, fils de Claude Delisle ;
 Guy Delisle (1966-), auteur de bandes dessinées québécois ;
 Henry Delisle (1938-2022), personnalité politique française ;
 Jacques Delisle (1935-), homme de loi canadien ;
 Jean Delisle (1947-), auteur, traducteur et traductologue canadien ;
 Jean-Baptiste-Claude Delisle de Sales (1743-1816), écrivain français ;
 Jeanne-Mance Delisle (1939-), auteure dramatique, romancière et scénariste québécoise ;
 Jonathan Delisle (1977-2006), hockeyeur québécois ;
 Joseph-Nicolas Delisle (1688-1768), astronome français, fils de Claude Delisle ;
 Léopold Delisle (1826-1910), bibliothécaire, administrateur et historien français ;
 Lisbeth Delisle (1935-), sculpteur français ;
 Louis Henri Hubert Delisle (1811-1881), homme politique français ;
 Louis Nelson Delisle (1885-1949), clarinettiste de jazz américain ;
 Margaret F. Delisle (1946-), femme politique québécoise ;
 Michael Delisle (1959-), poète et nouvelliste québécois ;
 Raymond Delisle (1943-2013), coureur cycliste français ;
 René Doche-Delisle (1760-1834), député de la Charente au Conseil des Cinq-Cents ;
 Yvon Delisle (19?-), linguiste québécois.

Toponyme 

 Delisle, une ancienne municipalité québécoise aujourd'hui fusionnée à la ville d'Alma ;
 Lac Guillaume-Delisle, une étendue d'eau du Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec ;
 Secteur Délisle, un secteur de la ville de Alma, dans la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est, dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec ;
 Baie Délisle, une baie du littoral est de la Baie d'Hudson, dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, au Québec ;
 Delisle, une ville canadienne de la Saskatchewan ;
 Rivière Délisle, un cours d'eau de l'Est de l'Ontario et du Sud-Ouest du Québec, coulant dans Glengarry Nord (Ontario) et Coteau-du-Lac (Québec), dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, en Montérégie, au Québec ;

 DeLisle, une ville américaine située dans le Mississippi ;

La lune
 Mons Delisle, une montagne lunaire ;
 Delisle, un cratère lunaire.

Autre 
 Échelle Delisle, une échelle de température conçue en 1732